AO poate fi:
 Angola, codul ISO 3166-1 și FIPS 10-4 al acestei țări
 .ao, domeniu de internet de nivel superior, pentru Angola
 Aosta, provincie în Italia, codul ISO 3166-2:IT

Australian Open,turneu de tenis